Vrch může znamenat:

 kopec
 Vrch (Krásný Les), katastrální území obce Krásný Les v okrese Karlovy Vary
 Vrch (725 m), kopec o nadmořské výšce 725 metrů u obce Řásná, okres Jihlava
 Vrch (Plaská hornatina) (401,4 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině v okrese Rokycany, v Horním Liblíně

Podobné názvy 
 Vrchy

Externí odkazy